Janko Kastelic je ime več oseb:
 Janko Kastelic (slikar) (roj. 1953)
 Janko Kastelic (dirigent) (roj. 1969)